Ел Сересо има више значења:

 Ел Сересо, Сересо Ломас Бонитас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сересо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику